ТОВ «НДВТА „Стратегія регіонального розвитку“» — організація, яка посідає лідируюче місце у сфері архітектурної діяльності та надання інжинірингових послуг. Основним напрямком діяльності є виконання робіт з технічного обстеження будівель та споруд, проєктування, здійснення технічного нагляду, включаючи виконання функцій замовника у будівництві, проведення технічної інвентаризації будівель, надання повного спектра юридичних, інженерно-технічних послуг у сфері будівництва, отримання дозвільних документів, вирішення питань з будівництва, супровід при прийнятті об'єкта в експлуатацію. Також ТОВ «НДВТА „Стратегія регіонального розвитку“» включено в перелік експертних організацій, що здійснюють експертизу проєктів будівництва.

Історія 
 Державне підприємство «Науково-дослідна виробничо-технічна агенція „Стратегія регіонального розвитку“» (ДП «НДВТА „Стратегія регіонального розвитку“») було створено наказом Міністерства регіонального розвитку та будівництва України від 27 березня 2008 року № 142. Згідно з розпорядженням Кабінету Міністрів України від 09 листопада 2011 року № 1114-р, державне підприємство віднесене до сфери управління Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України (Мінрегіон України).
 Підприємство утворене з метою досягнення високопрофесійного і високоефективного вирішення питань у сфері капітального будівництва та реконструкції житла й об'єктів соціального призначення, а також сприяння впровадженню у зазначену сферу конструктивних рішень, нових будівельних матеріалів, конструкцій, виробів.
 Підприємство має значний досвід при забезпеченні виконання робіт високої складності. За період роботи на підприємство не надходило скарг та негативних відгуків стосовно якості виконаних робіт та наданих послуг. Підприємство має позитивні відгуки від замовників. Ми здійснюємо технічний супровід будівництва майже по всіх регіонах України (за останні роки реалізовано понад 500 об'єктів). Здійснення технічного нагляду, включаючи виконання функцій замовника, проводилось переважно за бюджетними програмами.
 У складі підприємства працюють висококваліфіковані працівники (в штаті та за договорами підряду), які мають сертифікати провідних інженерів-консультантів, провідних інженерів технічного нагляду, провідних інженерів-проектувальників та провідних експертів з технічного обстеження будівель та споруд. Вказані фахівці мають значний досвід із виконання робіт, у тому числі здійснення технічного супроводу під час будівництва об'єктів архітектури будь-якого класу наслідків (відповідальності).
 За час свого існування підприємство відкрило 24 відокремлених підрозділи майже у всіх обласних центрах України. Підприємство має ліцензію архітектурно-будівельної інспекції України на виконання будівельних робіт на об'єктах будь-якої категорії складності.
 Крім того, рішенням робочої групи з формування переліку експертних організацій, які відповідають критеріям і можуть здійснювати експертизу проєктів будівництва (протокол № 86 від 30.06.2020) визначено, що ДП «НДВТА „Стратегія регіонального розвитку“» відповідає критеріям і може здійснювати експертизу проєктів будівництва об'єктів виробничого та невиробничого призначення, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, які містять державну таємницю, за всіма напрямами, крім ядерної та радіаційної безпеки, за всіма розділами проєктної документації, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об'єктів з незначними (СС1), середніми (СС2) наслідками, та споруджуються та реалізуються по всій території України та значними (СС3) наслідками, що споруджуються у тому числі із залученням державних коштів на території м. Києва та Київської області.
 15 червня 2022 року відбулося перетворення державного підприємства «Науково-дослідна виробничо-технічна агенція „Стратегія регіонального розвитку“» в товариство з обмеженою відповідальністю «Науково-дослідна виробничо-технічна агенція „Стратегія регіонального розвитку“» з повним правонаступництвом.

Керівництво 

 (з 2008 р. — по теперішній час) Рубан Юрій Якович

Посилання 
 

Будівельні підприємства України
Підприємства Києва
Інжинірингові компанії
Засновані в Україні 2008